La competició individual femenina en pista coberta va ser una de les proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Londres de 1908. La competició es disputà entre el 7 i l'11 de juliol de 1908, amb la participació de només 7 tennistes de dues nacions, britàniques i sueques.

Classificació

Quadre

Bibliografia 
 Cook, Theodore Andrea (1908). The Fourth Olympiad, Being the Official Report. London: British Olympic Association.
 De Wael, Herman (2001). "Tennis 1908". Herman's Full Olympians.

Enllaços externs 
 www.olympic.org - Cercador olímpic 
 Tennis - Londres 1908  

Femeni Individual Interior
Competicions tennístiques femenines